Вита́лий Миха́йлович Ереме́ев (23 сентября 1975, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский профессиональный хоккеист, вратарь; тренер.

Биография 

Начинал играть в Усть-Каменогорске в местном клубе «Торпедо». Практически ежегодно выступал за сборную Казахстана на чемпионатах мира, а также сыграл 7 матчей за национальную сборную страны на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, когда она разделила 5—8 места со сборными США, Швеции и Белоруссии.

На драфте НХЛ 1994 года был выбран в 9 раунде под общим 209 номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс». С 1994 по 1999 год защищал ворота ЦСКА. В сезоне 1999/2000 выступал за московское «Динамо», показав очень надёжную игру (в среднем за матч он пропускал всего 1,27 шайбы) и став вместе с командой чемпионом России. В июле 2000 года «Рейнджерс» подписал контракт с Еремеевым. Дебютировал в НХЛ 27 декабря 2000 года в поединке против команды «Каролина Харрикейнз» на 5-й минуте второго периода при счёте 3:0 в пользу «Каролины». Таким образом он стал 9-м вратарём из бывших советских республик, когда либо защищавших ворота команд НХЛ. В оставшееся время отразил 13 бросков из 14, но его команда уступила 3:4. В НХЛ провёл всего четыре игры, играя с 2000 по 2001 год в низших лигах США. В середине сезона 2001/2002 вернулся в Россию, заключив договор с московским «Динамо». В 2005 году вместе с командой вновь стал чемпионом России, а также был признан лучшим вратарём чемпионата страны.

Перед началом сезона 2010/2011 перешёл в астанинский «Барыс».

7 апреля 2015 года Еремеев сообщил, что он принял решение завершить карьеру. 25 июня принял предложение войти в тренерский штаб команды МХЛ «Снежные Барсы».

14 июня 2016 года вернулся в «Динамо» в роли тренера вратарей.

Награды и достижения 
 Чемпион России (2000, 2005).
 Бронзовый призёр чемпионата России (1998).
 Обладатель Кубка Шпенглера (2008).
 Лучший вратарь чемпионата России (2005).
 Обладатель приза «Золотой шлем» (2000, 2005).
 Чемпион зимних Азиатских игр (2011).

Сыграл в 100 кубковых матчах (считая матчи на кубок МХЛ и кубок России), что является рекордом чемпионатов России для вратарей.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте shaiba.kz
 Данные по игроку на сайте Глобал Спорт Консалтинг

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккейные тренеры России